Paracentrobia — род паразитических наездников семейства Trichogrammatidae надсемейства Chalcidoidea отряда Перепончатокрылые насекомые. Паразитируют на Chrysomelidae, Lygaeidae, Cicadellidae, Odonata. Усики с 2-члениковым жгутиком и 3-члениковой удлинённо-овальной булавой. Более 40 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Никольская М. Н. Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea).'' М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. Вып. 44. 576 с. В надзаг.: Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР.
 Hu, H.Y.; Lin, N.Q. 2004. A taxonomic study on the genus Paracentrobia Howard (Hymenoptera: Trichogrammatidae) from Xinjiang, China. Entomotaxonomia 26(4):299-306.
 Miura, K. 1992. Aggressive behaviour in Paracentrobia andoi (Hymenoptrea, Trichogrammatidae), an egg parasitoid of the green rice leafhopper. Japanese Journal of Entomology 60:103-107.

Ссылки 
 Paracentrobia на сайте BioLib
 Universal Chalicidoid Database

Трихограмматиды
Роды перепончатокрылых